Би́тва у Трая́новых Воро́т (, ) — сражение между болгарской и византийской армиями 17 августа 986 года в Ихтиманском ущелье.

Предыстория 
В 971 году византийский император Иоанн Цимисхий вынудил захваченного в плен болгарского царя Бориса II отречься от престола и переехать в Константинополь после падения болгарской столицы Преслава. Византийцы заняли только восточные части Болгарии; на западе четыре сына графа Средца Николы (Давид, Моисей, Самуил и Аарон) продолжали править западной Болгарией. Они правили свободными территориями в виде тетрархии проживая в четырёх отдельных городах, чтобы с большей эффективностью бороться с византийцами.

Война против Болгарии была первым крупным предприятием Василия II после его восшествия на престол в 976 году, хотя болгарские нападения начались в том же году. Одной из причин десятилетнего бездействия была политика фактически правившего империей в первые годы правления Василия II вельможи Василия Лакапина. В то время основной целью правительства в Константинополе было подавить бушевавшее между 976 и 979 годами в Малой Азии восстание военачальника Варды Склира.

Византийские наместники остались один на один с болгарами, с которыми не смогли справиться. Позиции Самуила и Аарона (Давид и Моисей умерли вскоре после начала великого наступления в 976 г.) были укреплены не только мятежом Склира, но и пренебрежением Цимисхия к юго-западным болгарским землям. После падения Преслава и северо-восточных областей Болгарского царства его главным приоритетом стала война против арабов в Сирии, что дало болгарам время подготовиться к длительной борьбе из центра оставшихся частей страны вокруг озёр Охрид и Преспа.

За одно десятилетие после 976 г. болгарские наступления достигли больших успехов. Самуилу удалось освободить северо-восточную Болгарию. Между 982 и 986 годами болгары заняли главный город Фессалии Ларису. Постоянные болгарские атаки вынудили Василия II ответить.

История сражения 

В 986 году византийская армия под предводительством императора Василия II осадила Средец, однако через 20 дней осады запасы продовольствия подошли к концу, а возможность его пополнения блокировались болгарами. Не видя возможности добиться успеха, Василий II начал отход своей армии через Ихтиманское ущелье, в котором болгарская армия, руководимая Самуилом, устроила засаду между Средцем и Пловдивом. В битве была уничтожена почти вся византийская конница и значительная часть пехоты, был потерян весь обоз, а сам император чудом избежал пленения.

Битва 

В результате успешных действий болгар византийцы уже не могли взять город прямым штурмом. Они также не могли изнурять защитников голодом, потому что им самим прервали снабжение. Кроме того, армия во главе с Самуилом двинулась в горы в тыл имперцам. Тем временем, вместо того, чтобы обеспечить путь к отступлению, Леон Мелиссенос отступил к Пловдиву. Это послужило дополнительной причиной для Василия II снять осаду. Командующий западными армиями Контостефан убедил его, что Мелиссенос отправился в Константинополь с целью занять его трон.

Византийская армия отступила из Софийской долины в сторону Ихтимана, где остановилась на ночлег. Слухи о том, что болгары перекрыли близлежащие горные дороги, вызвали волнение среди солдат, и на следующий день отступление продолжалось в нарастающем беспорядке. Увидев это, болгары под руководством Самуила и веротно Романа бросились к вражескому лагерю, и отступление обратилось в бегство. Византийскому авангарду удалось протиснуться по ещё не занятым противником склонам. Остальная часть армии была окружена болгарами. Только элитному армянскому отряду из пехоты удалось вырваться с тяжёлыми потерями и вывести своего императора в безопасное место второстепенными путями. В сражении погибло огромное количество византийских солдат; остальные были захвачены вместе с имперскими знаками различия.

Последствия 
Поражение похода в Болгарию 986 г. нанесло удар по упрочению единодержавия Василия II. Вскоре после битвы в Малой Азии началось восстание полководца Варды Фоки, продлившееся три года.

По словам историка Петара Мутафчиева, после битвы Самуил контролировал Балканы. Северо-восточные части царства были освобождены через несколько лет после битвы или за десять лет до неё. Болгары взяли инициативу и начали непрерывные атаки на Салоники, Эдессу и Задар. Сербы также потерпели поражение, и их государство вошло в состав Болгарии.

Литература 

 Краткая история Болгарии : С древнейших времён до наших дней / [Г. Г. Литаврин, М. А. Бирман, Б. Н. Билунов и др.]; Отв. ред. Г. Г. Литаврин; [Предисл. Д. Ф. Маркова; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики]. — М. : Наука, 1987. — 567,[1] с. : ил.; 22 см. — (История зарубеж. стран социализма. Ред. совет: Д. Ф. Марков (пред.) и др.]). Стр 97.

Примечания

Ссылки 

 Гръцки извори за българската история, том VI. Хроника на Йоан Скилица, ст. 276—277.
 Петър Мутафчиев. Книга за българите. Издателство на БАН, София 1987
 Basil II (A.D. 976—1025) на roman-emperors.org

Сражения по алфавиту
Сражения X века
Сражения в Болгарии
Сражения болгаро-византийских войн
События 17 августа
986 год
Сражения 986 года